Окусика́н — топоним в России:

 Окусикан — река на севере Бурятии, правый приток Ангаракана-Муяканского, бассейн Витима.
 Окусикан — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Муйском районе Бурятии.